Arribas ist der Familienname folgender Personen:

 Igone Arribas (* 1983), spanische Sportgymnastin
 José Arribas (1921–1989), französischer Fußballtrainer
 Oscar Arribas (* 1965), spanischer Herpetologe
 Patricia Arribas (* 1977), spanische Langstreckenläuferin
 Sergio Arribas (* 2001), spanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 ARIBAS
 Arriba